Fischwasser steht generisch für:
 ein Gewässer, in dem Fische gefangen oder gezüchtet werden

Fischwasser ist ein geographischer Name:
 Fischwasser, niedersorbisch Rybnik, Ortsteil der Gemeinde Heideland im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Fischwasser (Erbesbach), linker Zufluss des Erbesbachs (zur Gersprenz) vor Dieburg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Fischbach
 Fischgraben